Christophe Grondin (1983) – calciatore francese naturalizzato togolese
 David Grondin (1980) – ex calciatore francese
 Éliot Grondin (2001) – snowboarder canadese
 Hugues Grondin (1959) – ex ciclista su strada francese
 Marc-André Grondin (1984) – attore canadese
 Willy Grondin (1974) – ex calciatore francese